

Personnalités 
 Gilbert Lazard (Paris,  – Paris, ), linguiste et iranologue français.
 Frédéric Lazard (1883–1948), joueur d'échecs.
 Francette Lazard (1937-), enseignante et dirigeante du PCF.
 La famille Lazard est une famille française de banquiers.
 Madeleine Lazard (1921-2022), spécialiste de la littérature française et critique littéraire française.
 Michel Lazard (1924-1987), mathématicien français.
 Solomon Lazard  (1827-1916), un homme d'affaires franco-américain.

Entreprise 
 Lazard est un groupe mondial de conseil financier et de gestion d’actifs.
 Lazard Frères Gestion est la filiale de gestion d'actifs du groupe Lazard en France.
Patronyme juif